Tracie (voornaam)
Tracie (Level 42), een song